Філія — відділення якої-небудь установи, підприємства, організації тощо; агентство
 Філія — дружнє кохання
 Філія — село, Дніпропетровська область, Межівський район

Див. також 
 Філіал (значення)